Sniečkus steht für:

 Antanas Sniečkus (1903–1974), sowjetlitauischer Kommunist;
  Sniečkus, eine Stadt von 1977 bis 1992